Kontynenty − grupa literacka działająca w Londynie w latach 1959-1964
 "Kontynenty-Nowy Merkuriusz" − polski miesięcznik emigracyjny, wydawany w Londynie po II wojnie światowej (w późniejszym okresie pod nazwą "Kontynenty"), skupiony wokół grupy poetyckiej o tej samej nazwie
 Kontynenty – miesięcznik o tematyce geograficzno-krajoznawczej, ukazujący się w latach 1964–1989
 Kontynenty − polski kwartalnik literacko-podróżniczy, wydawany od 2012 roku
 Kontynenty − seria wydawnicza, publikowana przy współpracy z miesięcznikiem "Kontynenty" przez Wydawnictwo "Książka i Wiedza" oraz RSW Prasa-Książka-Ruch
 Kontynenty - zbiór esejów Czesława Miłosza

 Zobacz też
 Kontynent − jednostka podziału świata